Taif se može odnositi na više oblasti.
 -{TAIF}- je alternativna oznaka za interleukin 32. -{IL-32}- je citokin koji stimuliše ćelije imunskog sistema (kao što su monociti i makrofage) da izlučuju Faktor nekroze tumora-alfa (-{TNF-α}-).
 Ta’if (Арапски: الطائف‎) je grad u provinciji Meka u Saudijskoj Arabiji.